Апелляцио́нный суд Онта́рио () располагается в деловой части Торонто в историческом Осгуд-холле.

Суд состоит из 24 судей, которые ежегодно выслушивают более 1500 апелляций по вопросам частного, конституционного, уголовного, административного права и других сфер. В Верховном суде Канады слушаются апелляции примерно на 3 % решений Апелляционного суда; то есть в практическом смысле Апелляционный суд — это последняя апелляционная инстанция для большинства судящихся в самой населённой провинции Канады. Из наиболее известных решений Апелляционного суда можно назвать постановление 2003 года, узаконившее однополые браки в Онтарио и сделавшее Канаду первой страной в мире, где однополые браки были узаконены постановлением суда. Многие судьи этого Суда переводились в Верховный суд Канады: это, в частности, Розали Абелла, Луиз Арбур, Питер Кори, Луиз Шаррон, Бора Ласкин и Берта Уилсон. Судья Берта Уилсон стала первой судьёй-женщиной как в Апелляционном суде Онтарио (1975), так и в Верховном суде Канады (1982).

Суд функционирует в соответствии с онтарийским Законом о судах.

Действующие судьи

Бывшие судьи 
 Марвин А. Кацман (1988—2007)
 Рой Макмертри как главный судья (1996—2007)
 Луиз Шаррон (1995—2004)
 Розали Абелла (1992—2004)
 Луиз Арбур (1990—1999)
 Шарль Дюбен (1973—1996)
 Уолтер Тарнопольский (1985—1993)
 Питер Кори (1981—1989)
 Берта Уилсон (1975—1982)
 Голдвин Артур Мартин (1973—1988)
 Бора Ласкин (1965—1970)
 Жан-Марк Лаброс (1990—2007)
 Рой Келлок (1942—1944)
 Генри Хейг Дэвис (1933—1935)
 Ньютон Уэсли Рауэлл как главный судья (1936—1937)
 Сэр Уильям Мьюлок как главный судья (1923—1936)
 Джон Дуглас Армор (1887—1890) как главный судья (1901—1902)
 Джон Хокинс Хейгарти как главный судья (1884—1897)
 Томас Мосс как главный судья (1878—1880)
 Роберт Александр Харрисон как главный судья (1875—1878)
 Д. С. Шпрагге

Главные судьи Верхней Канады 

 Уильям Осгуд 1794—1801
 Генри Олкок 1802—1806
 Томас Скотт 1806—1816
 Уильям Даммер Пауэлл 1816—1825
 Сэр Уильям Кэмпбелл 1825—1829
 Сэр Джон Беверли Робинсон 1829—1862
 Уильям Генри Дрейпер 1863—1867

См. также 
 Верховный суд Канады

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Апелляционного суда Онтарио
 Программа Интернет-трансляций заседаний Апелляционного суда Онтарио откладывается

Онтарио
Онтарийские суды
Списки канадских судей
Право Канады
Суды по алфавиту